Die 6. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 2. bis 13. Dezember 1975 in der Sowjetunion ausgetragen. Insgesamt nahmen zwölf Nationalmannschaften teil. In der Finalrunde mit den besten sechs Mannschaften konnte sich die Frauen-Handballnationalmannschaft der DDR in den Gruppenspielen ohne echtes Endspiel durchsetzen und wurde zum zweiten Mal Weltmeister.

Vorrunde 
In einer Vorrunde traten die Teilnehmer in drei Gruppen mit je vier Mannschaften gegeneinander an. Die jeweils besten beiden Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Platzierungsrunden 
In zwei Platzierungsrunden spielten die Gruppendritten der Vorrunde um die Plätze 7 bis 9, sowie die Gruppenletzten um die Plätze 10 bis 12.

Plätze 7–9

Plätze 10–12

Finalrunde 
In der Finalrunde der besten sechs Mannschaften fiel die Entscheidung direkt in den Gruppenspielen ohne echtes Endspiel. Dabei wurde das Ergebnis gegen die Mannschaft aus der gleichen Vorrundengruppe übernommen. Die Sowjetunion verpasste den schon sicher geglaubten Titel im letzten Gruppenspiel durch eine 10:12-Niederlage gegen die Ungarinnen. Davon profitierte die DDR, die zum zweiten Mal Weltmeister wurde.

Abschlussplatzierungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft Frauen
1975
Weltmeisterschaft Frauen 1975